Заградье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Заградье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Заградье — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Заградье — деревня в Слуцком районе Минской области.